Эльдар Тофик оглы Кулиев, встречается также написание Гулиев (; 18 января 1941, Баку — 16 апреля 2021, там же) — советский и азербайджанский кинорежиссёр, сценарист и актёр. Народный артист Азербайджанской ССР (1982), лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1978).

Биография 
Родился 18 января 1941 года в Баку. В 1960—1966 годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсе Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии «Азербайджанфильм».

Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году с выходом фильма «В этом южном городе». В своих фильмах 70-х годов в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм «Бухта Радости», получил Государственную премию Азербайджанской ССР. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Низами».

В 1987 году стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии «Дебют», где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

До последнего дня оставался профессором кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Скончался 16 апреля 2021 года в Баку от сердечного приступа.

Ордена, медали, премии 
 Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976 год)
 Государственная премия Азербайджанской ССР (1978 год)
 Орден Трудового Красного Знамени (1980 год)
 Народный артист Азербайджанской ССР (1982 год)
 Орден «Слава» (2001 год)
 Орден «Честь» (2011 год)
 Почётный диплом Президента Азербайджанской Республики (2016 год)
 Международная премия «Золотой чинар» (2018 год, Азербайджан).
 Орден «Независимость» (2021 год)

Фильмография 

  — В этом южном городе
  — Ритмы Апшерона
  — Главное интервью
  — Счастья вам, девочки!
  — Попутный ветер
  — Сердце... сердце...
  — Бухта Радости
  — Бабек
  — Низами
  — Легенда Серебряного озера
  — Загородная прогулка (другое название «Водоворот»)
  — Диверсия
  — Как прекрасен этот мир
  — Заложник
  — Стамбульский рейс
  — Записки дервиша

Примечания

Литература 
 
 Xamis Muradov. Kinofabrikdən başlanan yol. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004. — səh. 5.
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007. — səh. 814.

Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний